Kluby sportowe
 KKS Warmia Olsztyn – wielosekcyjny klub sportowy założony 1945
 OKPR Warmia Traveland Olsztyn – klub piłki ręcznej powstały w 1998 poprzez wydzielenie sekcji z KKS Warmia Olsztyn
 Warmia Olsztyn (wioślarstwo) - sekcja wioślarska KKS Warmia Olsztyn, działająca w latach 1956-1989.
Obiekty sportowe
 Warmia Olsztyn – stadion piłkarski w Olsztynie, oddany do użytku w 1953